Ліпнік (Молдова) — село в Молдові в Окницькому районі.

Населені пункти в Чехії:

 Ліпнік (Тршебич)
 Ліпнік (Млада-Болеслав)